Homeier ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Homeier (1918–2001), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Jörg Homeier (1942–2019), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Merle Homeier (* 1999), deutsche Leichtathletin
 Skip Homeier (1930–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Willi Homeier (1922–1987), deutscher Politiker (GB/BHE, FDP)

Siehe auch:

 Homeyer